Вилле́р-сюр-ле-Мон () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Флиз. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08482.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к северо-востоку от Парижа, в 85 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 13 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 99 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 65 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 46 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 63,5 %). Из 46 активных работали 44 человека (22 мужчины и 22 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 19 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны